Une tannerie est un atelier de traitement des peaux, où l'on pratique le tannage.

C'est également le nom de plusieurs lieux :
 Tanneries, parc d'activité à Lingolsheim ;
 Les Tanneries, centre d'art à Amilly ;
 Espace autogéré des Tanneries, centre culturel et social à Chenôve.